Die spanische Bezeichnung Palacio Nacional bzw. die portugiesische Bezeichnung Palácio Nacional steht für Nationalpalast und bezeichnet:

 in der Dominikanischen Republik:
 den Palacio Nacional (Dominikanische Republik), Santo Domingo

 in Kolumbien:
 den Palacio Nacional (Kolumbien), Medellín

 in Mexiko:
 den Palacio Nacional (Mexiko), Mexiko-Stadt

 in Portugal
 den Palácio Nacional da Ajuda,
 den Palácio Nacional de Mafra,
 den Palácio Nacional da Pena,
 den Palácio Nacional de Sintra,
 den Palácio Nacional de Queluz
Palácio Nacional de Belém